Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 1998 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 1997—1998 років, у якому зустрілися італійський «Ювентус» та іспанський «Реал». Матч відбувся 20 травня 1998 року у столиці Нідерландів місті Амстердам на стадіоні «Амстердам-Арена». Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Реал».

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група c переможець

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Динамо Київ
|5–2
|1–1 (В)
|4–1 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Чвертьфінали
|align=left| Баєр 04
|4–1
|1–1 (Г)
|3–0 (В)
|-
|align=left| Монако
|6–4
|4–1 (В)
|2–3 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Півфінали
|align=left| Боруссія Дортмунд
|2–0
|2–0 (В)
|0–0 (Г)
|}

Деталі матчу

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 1997/1998 

1998
Ліга чемпіонів УЄФА 1997—1998
1998
Травень 1998